Sotiras (gr. Σωτήρας, Katharevousa Σωτήρ, Erlöser) ist der Name mehrerer Dörfer in Griechenland

 Sotiras (Thasos), ein Dorf auf der Insel und Gemeinde Thasos, Region Ostmakedonien und Thrakien
 Sotiras (Amyndeo), ein Dorf der Gemeinde Amyndeo, Region Westmakedonien
 Sotiras (Egialia), ein Dorf der Gemeinde Egialia, Region Westgriechenland

sowie als Namensbestandteil von

 Agios Sotiras, ein Dorf der Gemeinde Mandra-Idyllia, Region Attika

Für die weibliche Form siehe Sotira und Agia Sotira